Ковыршин — фамилия; имеет женскую форму Ковыршина.
 Ковыршин, Евгений Сергеевич (род. 1986) — белорусский хоккеист, нападающий.
 Ковыршин, Николай Павлович (1912—1975) — советский педагог высшей школы, создатель и первый ректор Таганрогского государственного пединститута.